Aqui está a lista de algumas das patologias oculares mais representativas:

 Catarata
 Glaucoma
 DMRI
 Conjuntivite
 Uveíte
 Ametropia
 Queratocone
 Daltonismo
 Toxoplasmose
 Toxocaríase
 Pterígio
 Pinguécula
 Hordéolo
 Calázio
 Tumor ocular
 Oftalmoplegia
 Episclerite
 Esclerite
 Neurite óptica
 Descolamento da retina
 Distrofia da córnea
 Queratite
 Traumatismo ocular
 Retinopatia hipertensiva
 Retinopatia diabética

Patologias Oculares